Швеция принимала участие в XIV Зимних Олимпийских играх, проходивших в Сараево, СФРЮ, где завоевала 8 медалей, из которых 4 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые. Сборную страны представляли 60 спортсменов (51 мужчина, 9 женщин), выступавших в 8 видах спорта.

Медалисты

Примечания

Ссылки 
 
 
 sports-reference.com 

Страны на зимних Олимпийских играх 1984 года
Спорт в Швеции в 1984 году